Beejadwaya är ett släkte av svampar. Beejadwaya ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Beejadwaya